Valentin Du Bois (né le  à La Chaux-de-Fonds) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004 || HC Star La Chaux-de-Fonds ||  || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||24 ||0 ||0 ||0 ||2 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2004-2005 || HC Star La Chaux-de-Fonds ||  || 6 || 0 || 4 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||40 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||36 ||1 ||2 ||3 ||10 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2006-2007 || HC Star La Chaux-de-Fonds ||  || 1 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||47 ||2 ||7 ||9 ||22 ||12 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||41 ||0 ||2 ||2 ||14 ||15 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2009-2010 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||38 ||1 ||6 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 41|| 0|| 5|| 5|| 14|| 4|| 0|| 0||0 ||0
|-
|2011-2012 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 39|| 0|| 7|| 7|| 10|| 7|| 0|| 1|| 1||0
|-
|2012-2013 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 46|| 0|| 6|| 6|| 18|| 7|| 0|| 0|| 0||0
|-
|2013-2014 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 45 || 0 || 5 || 5 || 12 || 11 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2014-2015 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 47 || 1 || 6 || 7 || 8 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2015-2016 || HC Star La Chaux-de-Fonds ||  || 16 || 3 || 5 || 8 || 6 || 12 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
|2016-2017 || HC Star La Chaux-de-Fonds ||  || 15 || 4 || 7 || 11 || 4 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|colspan="13"|
|-
|2019-2020 || HC Star La Chaux-de-Fonds ||  || 6 || 0 || 1 || 1 || 8 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Naissance à La Chaux-de-Fonds
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif neuchâtelois
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Défenseur de hockey sur glace